Союкбулак () — село в Кедабекском районе Азербайджана.

География 
Село расположено в средней и высокой горных цепях Малого Кавказа. Его территория охватывает северный склон хребта Шахдаг. Деревня окружена густым лесом.

История 
Топоним Союкбулак взят из названия источника Союкбулак. В 1925 году часть жителей села Новоспасовка (ныне Пирбулаг) переехала и заложила основание новой деревни Союкбулак. В 1932 году в селе Союкбулак был основан колхоз «Коминтерн». Село стала называться этим именем. 29 апреля 1992 года решением Верховного Совета Азербайджанской Республики историческое название села было восстановлено.

Население 
По данным переписи 2009 года, в селе проживает 553 человека. Основными занятиями являются сельское хозяйство, скотоводство и животноводство.

Примечания 

Населённые пункты Кедабекского района